Karel Sedláček může znamenat:

 Karel Sedláček (fotbalista) (* 1933) – český fotbalista
 Karel Sedláček (malíř) (1911–1991) – český malíř
 Karel Sedláček (motocyklový závodník) (* 1939) – český silniční motocyklový závodník
 Karel Sedláček (novinář) (* 1941) – český novinář a publicista
 Karel Sedláček (lékař) – český lékař-otorinolaryngolog a pedagog
 Karel Sedláček (šipkař) (* 1979) – český šipkař